TLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Talasea (Papua Nuova Guinea)